Дури (язык)
 Дури (нефтяное месторождение)